Аллсвенскан 1994 () — 70-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 4 апреля 1994 года и закончился 23 октября 1994 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры 
по данным газеты «Dagens Nyheter»

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1994
Швеция
Спорт в Швеции в 1994 году